Эвреси:

 Эвреси — коммуна во Франции, находится в регионе Нижняя Нормандия.
 Эвреси — кантон во Франции, находится в регионе Нижняя Нормандия.